Jméno a příjmení Jan Souček má více nositelů:

 Jan Souček (1941–2008) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Jan Souček (novinář) (* 1974) – český novinář
 Jan Souček (kanoista) – český kanoista